Bahadur Shah van Gujarat (gestorven 1537), sultan van Gujarat;
Bahadur Shah van Khandesh (regeerde 1597-1601), laatste sultan van Khandesh;
Bahadur Shah I (regeerde 1707-1712), keizer van het Mogolrijk;
Bahadur Shah II (regeerde 1837-1863), keizer van het Mogolrijk;
Bahadur Shah van Nepal (regeerde 1785-1794), (Gorkha-)koning van Nepal.